Orchomenos (Boeotië), stad
Orchomenos (Arcadië), stad
Orchomenos (mythologie), naam van verschillende mythologische figuren